Die Bestie aus dem Weltraum ist

 ein Alternativtitel von Die Bestie aus dem Weltenraum, US-amerikanischer SF-Film von 1957
 Die Bestie aus dem Weltraum (1980), italienischer SF-Film von 1980